Hrud peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Hrud est un village dans la voïvodie de Lublin
 Suchy Hrud est un village de la gmina de Szudziałowo dans le powiat de Sokółka et dans la voïvodie de Podlachie.
 Brzozowy Hrud est un village de la gmina de Szudziałowo dans le powiat de Sokółka et dans la voïvodie de Podlachie